119-я стрелковая дивизия — воинское соединение (стрелковая дивизия) РККА Вооружённых сил СССР в Советско-финской войне и в Великой Отечественной войне. Имела четыре формирования.

В литературе встречается наименование:
 полное действительное — 119-я Красноярская стрелковая дивизия;
 сокращённое действительное — 119 сд.

История формирования 
Сформирована 19 августа 1939 года в Красноярске как стрелковая дивизия. Дивизию формировали:
 командир дивизии — комбриг А. Д. Березин;
 начальник штаба дивизии — полковник Бычков Василий Лаврентьевич;
 военный комиссар дивизии — полковой комиссар Шершин Дмитрий Иванович.

Управление формирования дислоцировалось в городе Красноярск, части — в городах Красноярск, Канск, Ачинск, станция Клюквенная (ныне город Уяр). После сформирования соединение вошло в состав 52-го стрелкового корпуса Сибирского военного округа (СибВО) РККА ВС Союза ССР.

29 ноября 1939 года началась Советско-финская война. 1-го января 1940 года формирование получило приказ о следовании на Советско-Финский фронт. Где пробыла в период с 23 января по 17 марта 1940 года. Дивизия располагалась в районе Кирконоки по побережью Ладожского озера. Непосредственного участия в войне дивизия не принимала, за исключением 349-го лёгкого артиллерийского полка. Который вёл активную артподготовку, за, что получил высокую оценку командования. 17 марта 1940 года дивизия отбыла к прежнему месту своей дислокации Сибирского военного округа. 5 апреля 1940 года дивизия прибыла к прежнему месту дислокации и вновь вошла в 52-й стрелковый корпус.

Перейдя на штаты мирного времени дивизия приступила к повседневной учёбе личного состава. В сентябре 1940 года дивизию стрелковых войск РККА с инспекторской проверкой посетил Маршал Советского Союза Г. И. Кулик. В ходе проверки боевой и политической подготовки дивизия получила оценку «удовлетворительно», а артиллерийские и сапёрные формирования получили оценку «хорошо». Наиболее отличившиеся бойцы и командиры дивизии были награждены ценными подарками и знаками «Отличник РККА».

Боевой путь 
В действующей армии с 13 июля 1941 года — 17 марта 1942 года. На 22 июня 1941 года дислоцировалась в Красноярске, за исключением сапёрного батальона, направленного на западные границы. 29 июня 1941 года направлена на фронт. Разгрузилась в начале июля в Ржеве и Сычёвке.

Первый бой приняла 13 июля 1941 года западнее Оленино.

К 24 июля 1941 года 244-я стрелковая дивизия заняла оборону в районе Мончалово (западнее Ржева), имея соседями справа 246-ю и слева 119-ю стрелковык дивизии.

Находилась на рубеже реки Межа в течение полутора месяцев. В сентябре дивизия отошла и закрепилась южнее Нелидово. До 30 октября 1941 года отступала, и закрепилась на левом берегу Волги от Путилова до устья реки Тьма.

В дальнейшем отличилась в декабре 1941 года, приняв участие в Калининской наступательной операции, форсировала Волгу, организовав плацдарм и в результате был освобождён город Калинин. С 5 декабря 1941 года соединение в составе ударной группы 31-й армии дивизия перешла к решительному наступлению на участке Горохово /восточнее города Калинин/.

Отбивая неоднократные контратаки врага и ломая его прочную оборону, усиленную большим количеством артиллерии, миномётов и пулемётов, части дивизии и к исходу дня овладели деревнями Горохово и Эммаус и продолжали вклиниваться в оборону противника в глубину. К исходу 7 декабря 1941 года оборона противника на участке Горохово — Прибытково — Эммаус была окончательно прорвана. Враг на этом участке оставил только убитыми до 1 900 человек. С 8 по 17 декабря 1941 года части дивизии продолжали усиленное движение вперед, уничтожая живую силу и технику противника. В итоге этих десятидневных боев уничтожено до 1 500 человек солдат и офицеров. Захвачено: орудий разного калибра 126, ручных пулемётов — 62, винтовок — 350, автоматов — 150, снарядов — 6 500, винтовочных патронов — 450 000, 58 грузовых и 35 легковых автомашин, 350 велосипедов, 16 мотоциклов, один трактор и много другого вооружения и военного имущества, сбито два самолёта.

25 декабря 1941 года все части дивизии сосредоточились в исходное положение для дальнейшего наступления в направлении Подсоселье — Чухино — Кокошкино. Прорыв сильно укреплённого узла сопротивления в районе Чухино был одним из серьёзных боёв дивизии. Чухинский узел сопротивления противника в основном состоял из трёх сильно укреплённых населённых пункта, взаимосвязанных между собой. Всю технику немцы располагали в несколько линий идущих в глубину обороны. Первая линия — станковые и крупнокалиберные пулемёты, вторая — мелкокалиберные миномёты, третья — расчленено стояли 150 мм орудия. Каждая огневая точка, в том числе и мелкокалиберная артиллерия была установлена в своеобразных ДЗОТах, для чего были приспособлены сараи и отдельные жилые дома. Не сделав предварительной разведки, недооценив силы врага, части дивизии хотели лобовым ударом отбросить противника из деревни Чухино, но при первой же атаки были встречены ураганным ружейно-пулемётным огнём, огнём артиллерии и миномётов противника, и понеся потери в живой силе, убито более 300 человек и ранено более 500 человек, отошли в исходное положение. После тщательно проведённой разведки, были установлены силы противника и расположение его огневых точек. Тогда для обеспечения второй атаки были выдвинуты 18 орудий полковой и дивизионной артиллерии для стрельбы прямой наводкой с дистанции 500—800 метров. Неожиданный перекрестный огонь этих орудий, открытый прежде всего по передней линии, а затем перенесённый в глубь обороны — ошеломил врага. Противник начал беспорядочно отстреливаться вводя в бой одновременно все свои огневые средства, но эта паническая стрельба не остановила, а наоборот усилила огонь нашей артиллерии. Враг был морально парализован, что не принял даже необходимых тактических мер манёвренности ни огнём, ни колёсами, и, неся большие потери в живой силе и технике, бросая на поле боя трупы убитых и раненых солдат и офицеров, поспешно отходил. Нашей артиллерией уничтожено три вражеских орудия, три крупнокалиберных пулемёта, 5 станковых и ручных пулемётов, 4 миномёта и более 1 000 немцев. Захвачено: 7 орудий, 4 станковых, 6 ручных пулемётов, 12 миномётов, радиостанция и много другого военного имущества. Освобождая и дальше населённые пункты от немецких оккупантов, части дивизии 7 января 1942 года вышли на рубеж Столыпино — Шишкино — Колодкино, где по приказу командующего войсками 31-й армии закрепились и заняли круговую оборону.

Развивая наступление, дивизия продвигалась к городу Белый и достигла его к началу 1942 года.

17 марта 1942 года за мужество и героизм личного состава дивизии проявленные в боях против Вооружённых сил нацистской Германии присвоено почётное звание «Гвардейская» и назначен новый войсковой номер 17 и она преобразована в 17-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

В составе 
 52-й стрелковый корпус, СибВО
 Резерв Ставки ВГК, 24-я армия, 52-й стрелковый корпус — на 1 июля 1941 года.
 Резервный фронт, 30-я армия — на июль 1941 года.
 Резервный фронт, 31-я армия — на 1 октября 1941 года.

Боевой и численный состав дивизии 
 управление
 421-й стрелковый полк
 365-й стрелковый полк (до 06.10.1941)
 634-й стрелковый полк
 920-й стрелковый полк (с 06.10.1941, прибыл из 247-й стрелковой дивизии)
 349-й лёгкий артиллерийский полк
 510-й гаубичный артиллерийский полк (до 21.09.1941)
 216-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 75-я зенитная батарея (257-й отдельный зенитный дивизион)
 143-й отдельный разведбатальон (с сентября 1941 — 143-я отдельная разведрота)
 224-й сапёрный батальон (в боях дивизии не участвовал, 23.06.1941 передан в 23-ю стрелковую дивизию)
 151-й отдельный батальон связи
 137-й медико-санитарный батальон
 129-я отдельная рота химический защиты
 155-й автотранспортный батальон
 143-я (491-я) полевая хлебопекарня
 1006-й дивизионный ветеринарный лазарет
 493-я (1609-я) полевая почтовая станция
 360-я (1654-я) полевая касса Госбанка

Также в состав дивизии входили отдельный взвод регулировщиков, отдельный взвод НКВД, штабная батарея НАД.

Командиры 
 Березин, Александр Дмитриевич (19.08.1939 — 17.03.1942), комбриг,

Память 
 Именем первого комдива Александра Березина названа улица в Красноярске.
 Дивизия упомянута на плите мемориального комплекса «Воинам-сибирякам», Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей.

Примечания

Ссылки 
 Справочник 
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета 
 «Ванька ротный» Мемуары, выдержки из писем командира роты А. И. Шумилина 

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году
Участники Ржевской битвы